Turcia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Turcia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Turcia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar